De FA Cup 2003–2004 was de 123ste editie van de oudste bekercompetitie ter wereld, de Engelse FA Cup. Aan dit bekertoernooi deden in totaal 661 voetbalclubs mee uit Engeland en Wales.

De competitie begon op 23 augustus 2003 en eindigde op 22 mei 2004 met de finale in het Millennium Stadium in Cardiff, Wales. De beker ging voor de elfde keer (een record) in de clubgeschiedenis naar Manchester United, dat in de eindstrijd Millwall met 3–0 versloeg. Millwall was de eerste club in twaalf jaar van buiten de hoogste divisie die wist door te dringen tot de finale.

Schema

Finale

Zie ook
 Finale League Cup 2004
 Football League Cup 2003/04
 Engels voetbalkampioenschap 2003/04

FA Cup naar seizoen
Bekervoetbal 2003/04